Sezon (1966) był 64. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 ostatnie zespoły  spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Vasas SC. Tytuł króla strzelców zdobył János Farkas, który w barwach Vasas SC strzelił 25 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1966 w piłce nożnej